La Serie A 1988-89 fue la edición número 67 de la Lega Basket Serie A, la máxima competición de baloncesto de Italia. La temporada regular comenzó el 15 de octubre de 1988. Los diez mejor clasificados accederían a los playoffs, junto con los dos primeros lasificadios de la Serie A2. Los clasificados entre el 11 y el 14 jugarían un play-out junto con ocho equipos de la A2, los clasificados entre la tercera y la décima posición. Los doce equipos se dividieron en dos grupos, verde y amarillo, enfrentándose todos contra todos en un sistema de liga. El primero de cada grupo ascendería o se mantendría en la máxima categoría.

El campeón sería por vigésimo cuarta vez en su historia el Philips Milano tras derrotar en la final al Enichem Livorno en cinco partidos. Descendieron a la Serie A2 Hitachi Venezia, Alno Fabriano, Allibert Livorno y Ipifim Torino, mientras que consiguieron plaza de ascenso Viola Reggio Calabria, Irge Desio, Neutroroberts Firenze y IDS Sharp Montecatini.

Temporada regular

Clasificación 

Leyenda:
      Campeón de Italia.
      Accede al playoff por el título.
      Desciende a Serie A2
      Disputa el play-out
  Vencedor del campeonato italiano
  Vencedor de la Copa de Italia

Playoffs

Play-out
Los play-out se organizaron en dos grupos de seis equipos cada uno, jugándose una liguilla de ida y vuelta. Participaron los clasificados entre los puestos 11 y 14 de la Serie A1, y los clasificados del 3º al 10º puesto en la Serie A2. Los dos primeros clasificados de cada grupo jugaría la temporada 1991-1992 en la Serie A1, en resto en la Serie A2.

Grupo verde

Grupo amarillo

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de Lega Basket

1989
Baloncesto en 1988
Baloncesto en 1989